Алекса́ндра Серге́евна Зари́цкая (; род. 3 августа 1992, Харьков, Украина) — украинская певица, солистка группы «KAZKA» (с 2017 года), участница шоу «Голос страны» и «Х-фактор». Поёт на украинском, русском и английском языках.

Биография

Ранние годы 
Александра Зарицкая родилась 3 августа 1992 года в Харькове. Она с детских лет мечтала стать певицей, в 10 классе впервые вышла на сцену и, получив одобрительные отзывы, начала выступать. В 2014 году Зарицкая получила высшее образование в Национальном юридическом университете в Харькове, по окончании которого переехала сначала в Одессу, а позднее — в Киев. В том же году приняла участие в шоу «Голос страны».

С 2017 
В 2017 году Александра вместе с Никитой Будаш создала группу «KAZKA». В этом же году группа выпустила свой первый сингл, с которым они прошли кастинг на шоу «Х-фактор», где группа заняла 7 место. В 2018 году группа приняла участие в украинском национальном отборе на «Евровидение-2018», заняв 15 место. 27 апреля 2018 года KAZKA выпустили свой первый альбом, который называется «KARMA».

27 декабря 2019 года выпустили второй студийный альбом называется «NIRVANA».

Осенью книга выпущена KAZKA: Чарголос.

5 ноября 2021 года выпустили третий альбом «SVIT». Александра Зарицкая участвовала в «Танцах со звёздами» с Юрием Мешковым и на украинском телешоу «Маска» во втором сезоне с костюмом Пальчика.

Участие от других исполнителей в клипе 
Ольга Горбачёва — Лучшая в мире (2018) — режиссёр Ната Пятыгина

Примечания

Ссылки 
 

Певцы и певицы Украины
Певцы и певицы XXI века